Gajan (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Gajan (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje